Аројо Анчо има више значења:

 Аројо Анчо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Анчо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Анчо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Анчо, Дос Арболитос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику